Ez a szócikk a PlayStation Move-val kompatibilis PlayStation 3-játékokat sorolja fel.

Az exkluzív mező azt jelzi, hogy a PlayStation 3 az egyetlen platform, amelyre a játék megjelent. Ebbe nem számítanak bele a játékok kézi videójáték-konzolos vagy mobiltelefonos változatai, mivel ezek általában teljesen eltérnek a nagygépes verzióktól. A mező konzol értéke annyit jelent, hogy a játék ugyan megjelent játéktermi rendszerekre vagy Microsoft Windows, Unix/Linux vagy OS X operációs rendszeren futó személyi számítógépekre, azonban egyetlen másik videójáték-konzolon sem érhető el annak natív változata. Az Move-exkluzív mező azt jelzi, hogy a játék kizárólag a PlayStation Move vezérlővel irányítható vagy egyéb PlayStation 3-kontrollereket is támogat.

.  -ig 133 játék került fel erre a listára (ebből 63 multiplatform, 66 exkluzív, 4 konzol ekluzív, illetve 43 Move-exkluzív).

PlayStation 3-játékok

Kapcsolódó szócikkek 
 Kinect-játékok listája
 Wii MotionPlus-játékok listája

Megjegyzések

Források